Nazwisko patronimiczne, syn Petera.
Ludzie:
 Carla Peterson – argentyńska aktorka,
 Cassandra Peterson –  amerykańska aktorka,
 Donald Peterson – astronauta amerykański, inżynier i pilot wojskowy,
 Ernst Conrad Peterson – inspektor Kanału Bydgoskiego,
 Ernst Emil Peterson – nadburmistrz Bydgoszczy (1840-1844), deputowany do Sejmu Wielkiego Księstwa Poznańskiego,
 Ernst Heinrich Peterson – przemysłowiec, właściciel cegielni w Bydgoszczy,
 Frank Peterson – niemiecki muzyk, kompozytor i producent muzyczny,
 John E. Peterson – polityk amerykański,
 Jordan Peterson – kanadyjski profesor
 Julius Peterson – burmistrz Bydgoszczy (1881-1889),
 Oscar Peterson – kanadyjski pianista jazzowy i kompozytor,
 Ronnie Peterson – szwedzki kierowca wyścigowy Formuły 1,
 Wilhelm Peterson-Berger – szwedzki kompozytor,

Miejscowości w USA:
 Peterson – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Clay,
 Peterson – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Fillmore
Gminy w USA:
 Peterson (ang. Peterson Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Clay,
 Peterson (ang. Peterson Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Stutsman
Inne:
 Algorytm Petersona,
 USS "Peterson"

Zobacz też 
 Petersen
 Pedersen